Het seizoen 1982/83 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Geel-Zwart en Leiden als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1983/84. 

Union, Quick Stick, HTCC en EMHC degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1982
Hockey in 1983
Overgangsklasse hockey